Navnet Annie kan henvise til flere artikler:

Musicals 
 Annie – amerikansk musical fra 1977
 Annie Get Your Gun – amerikansk musical fra 1946

Film 
 Annie (film fra 1982) – over musicalen fra 1977, af John Huston
 Annie (film fra 1999) – over musicalen fra 1977, af Rob Marshall
 Annie (film fra 2014) – over musicalen fra 1977, af Will Gluck

Personer 
 Annie Birgit Garde – dansk skuespillerinde (f. 3. oktober 1933)
 Annie Elizabeth Fredericka Horniman – engelsk teatermæcen (3. oktober 1860 – 6. august 1937)
 Annie Lennox – skotsk sangerinde (f. 25. december 1954)
 Annie Lilia Berge Strand – norsk sangerinde (f. 21 november 1977)
 Annie Lunde Hansen – dansk politiker (f. 21. marts 1936)
 Annie Nightingale – engelsk radioværtinde (født 1. april 1942)
 Annie Potts – amerikansk skuespiller (f. 28. oktober 1952)
 Annie Proulx – amerikansk journalist og forfatter (f. 22. august 1935)
 Annie Wersching – amerikansk skuespiller (f. 28. marts 1977)